Spieth ist der Familienname folgender Personen:

 Arndt Spieth (* 1962), deutscher Geograf und Sachbuchautor
 Frank Spieth (* 1947), deutscher Gewerkschafter und Politiker (Linke)
 Herman Spieth (1905–1988), US-amerikanischer Zoologe
 Hildegard Spieth (1919–1999), deutsche Pfarrfrau
 Jakob Spieth (1856–1914), deutscher Missionar und Afrikanist
 Jordan Spieth (* 1993), US-amerikanischer Profigolfer
 Lina Maria Spieth (* 1991), deutsche Schauspielerin

Spieth ist Namensbestandteil folgender Firmen:
 Spieth Gymnastics GmbH, Sportgerätehersteller aus Esslingen
 Spieth Maschinenelemente, Hersteller von Präzisionselementen für den Maschinenbau aus Esslingen
 Spieth Mast, Hersteller von Fiberglaselementen aus Ebersbach a.d. Fils
 Spieth Schießanlagen, Schießanlagenhersteller aus Stuttgart-Untertürkheim
 Spieth & Wensky GmbH, Schuh- und Trachtenhersteller aus Obernzell
 Spieth and Krug Brewery, Brauerei aus Bozeman, Montana, Vereinigte Staaten
 Wilde + Spieth, Firma für Designmöbel in Esslingen